

Pessoas 
 Jackie Milburn
 Rodney Milburn

Localidades 
 Milburn (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos